O nome Sergio foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Tempestade tropical Sergio (1978) - Tempestade tropical próximo à costa da Península da Baixa Califórnia, trazendo apenas chuvas leves para a região.
 Furacão Sergio (1982) - Furacão de categoria 2 a sudoeste da costa sudoeste da América Central. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Sergio (2006) - Furacão de categoria 2 a sudoeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa, no entanto, foi o ciclone tropical mais intenso na bacia do Pacífico Nordeste num mês de Novembro.
 Furacão Sergio (2018) - Furacão que fez um desembarque em Baja California como uma tempestade tropical fraca.